Kanton Troyes-1 
Kanton Troyes-2 
Kanton Troyes-3 
Kanton Troyes-4 
Kanton Troyes-5 
Kanton Troyes-6 
Kanton Troyes-7